Радаи () — венгерская фамилия. Известные носители: